Mantinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mantinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Mantinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar